Chris Klein (1976) amerikai labdarúgó (Los Angeles Galaxy)
 Chris Klein (1979) amerikai színész